Онацевич, Игнатий (Ignaz Onacewiecz; 1780—1845) — польский историк.
 Онацевич, Михаил Люцианович (1847—1880) — российский гидрограф. Его именем назван полуостров Онацевича (Магаданская область, Охотское море).

Примечания